Krome bezeichnet
 Adolf Krome (1900–1979), deutscher Kaufmann und Politiker
 Hermann Krome (1888–1955), deutscher Kapellmeister, Liedkomponist und Volksliedforscher
 Krome Studios, Software-Studio

Siehe auch:
 Crome